Capetus of Capetus Silvius was de zoon van Capys en afstammeling van Aeneas. Hij was de achtste in de mythologische rij van koningen van Alba Longa in Latium. Dionysius van Halicarnassus schrijft hem een regeerperiode van 13 jaar toe.

Stamboom

Romeinse mythologie